La présence de la Tunisie aux Olympiades internationales de sciences remonte à 1981, date de la première participation aux Olympiades internationales de mathématiques. Depuis, la Tunisie a participé à différentes éditions des compétitions suivantes : Olympiades internationales de mathématiques, Olympiades internationales d'informatique, Olympiades internationales des projets environnementaux et Olympiades internationales de géographie. Un Tunisien participe avec l'équipe de France aux Olympiades internationales de physique en 2010.

Olympiades internationales de mathématiques 
Jusqu'en 2018, la Tunisie a participé 27 fois à cette compétition, son meilleur classement absolu datant de 1986 () et le meilleur classement relatif de 1986 et 1988 (50 %).

Durant ses diverses participations, la Tunisie remporte une seule médaille d'or en 1992, grâce à Nader Masmoudi, quatre médailles d'argent, grâce à Mehdi Khayeche, Amine Marrakchi, Ahmed Abbes et Latirr Chiraz, seize médailles de bronze et 26 mentions honorables.

Olympiades internationales d'informatique 
La Tunisie participe neuf fois aux OII (1992, 2001, 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018). Elle remporte deux médailles de bronze en 2004 grâce à Karim Jouini et en 2018 grâce à Nader Jemel.

Olympiades internationales des projets environnementaux 
La Tunisie participe en 2012 avec Houcemeddine Turki et Bassel Belhadj.

Olympiades internationales de géographie 
La Tunisie participe trois fois aux OIG (2008, 2010 et 2012), et organise l'édition 2008.

Olympiades internationales de physique 
La participation d'Amine Marrakchi en 2010 avec l'équipe de France est fructueuse : il remporte une médaille d'argent en 2010.

Références 

Enseignement secondaire en Tunisie